Slovo rektor může znamenat:

 rektor vysoké školy
 rektor kostela
 rektor semináře
 Rektor (příjmení) – příjmení osob
 Rektor a generál – opera skladatele Františka Zdeňka Skuherského

Externí odkazy